Santurce peut désigner :

Toponymes 
 Santurce est un quartier de San Juan à Porto Rico.
 Santurce ou Santurtzi, est une ville dans la province de Biscaye, située dans la Communauté autonome basque en Espagne.

Homonymie de toponyme